Jméno a příjmení James Marsh nosí více osobností:

 James Marsh (filosof) (1794–1842) – americký filosof
 James Marsh (chemik) (1794–1846) – britský chemik
 James Marsh (režisér) (* 1963) – britský režisér